XFU est un code, qui signifie :
 franc UIC selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

Code